Hinterwimm ist der Ortsname von

 Hinterwimm (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterwimm (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterwimm (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Hinterwimm (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern